

Filmes 
Mary (filme) — de Alfred Hitchcock (1931)
Maria Stuart, Rainha da Escócia — americano de 1936, Mary of Scotland no original
Mary, Queen of Scots — britânico de 1971

Música 
Mary (álbum) — de Mary J. Blige (1999)

Geografia 
Mary (Saône-et-Loire) — comuna da Borgonha, França
Mary-sur-Marne — comuna da Île-de-France, França
Mary (província) — no Turquemenistão
Mary (Turcomenistão) — cidade
Lake Mary — na Flórida

Outros usos 
Mary (elefanta)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos